Роберт Зара (; ) — австрийский футболист, игравший на позиции защитника. После завершения игровой карьеры — тренер.

Выступал, в частности, за венский клуб «Аустрия», а также национальную сборную Австрии. Является рекордсменом чемпионата Австрии по количеству сыгранных матчей (584).

Клубная карьера 
Родился 9 июня 1946 года. Воспитанник футбольной школы клуба «Донау» (Вена).

В 1965 году перешёл в клуб «Аустрия» (Вена), в котором провёл девятнадцать сезонов, приняв участие в 571 матче чемпионата и став одной из легенд клуба. Большую часть времени, проведённого в составе венской «Аустрии», являлся основным игроком защитной линии команды. За это время восемь раз добывал титул чемпиона Австрии и шесть раз становился обладателем Кубка Австрии, а также как капитан сыграл в финале Кубка обладателей кубков 1978 года, который австрийцы проиграли 0:4 «Андерлехту».

В сезоне 1984/85 годов Зара выступал за столичный клуб «Фаворитен», не сумевший спастись от вылета из высшего дивизиона, а завершил игровую карьеру в любительской команде «Винер АФ», за которую выступал в течение 1985—1988 годов в Венской лиге. 584 проведённых матча в австрийской Бундеслиге является рекордом турнира (на начало 2022 года).

Выступления за сборную 
20 октября 1965 года дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Австрии в товарищеской игре против сборной Англии (3:2).

С 1976 года был капитаном сборной, и в этом статусе вышел с командой на чемпионат мира 1978 года в Аргентине, где сыграл во всех шести играх, однако команда не преодолела второй групповой этап.

Всего в течение карьеры в национальной сборной, длившейся 15 лет, провёл в её форме 55 матчей, забив 3 гола.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру вскоре после завершения карьеры игрока, в ноябре 1988 года, временно возглавив тренерский штаб клуба «Аустрия» (Вена) и руководил ею в течение трёх матчей, а затем занял должность помощника тренера, оставаясь на ней до 1998 года, когда он снова стал временным главным тренером на 8 матчей.

С лета 2008 года являлся помощником тренера резервной команды «Аустрии», оставаясь в должности до середины марта 2019 года.

Достижения

Командные 
«Аустрия» (Вена)
 Чемпион Австрии (8): 1968/69, 1969/70, 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1983/84
 Обладатель Кубка Австрии (6): 1966/67, 1970/71, 1973/74, 1976/77, 1979/80, 1981/82

Личные 
 Рекордсмен чемпионата Австрии по количеству сыгранных матчей: 584 матча
 Рекордсмен венской «Аустрии» по количеству сыгранных матчей: 728 матчей

Статистика выступлений

Примечания 

Родившиеся в земле Нижняя Австрия
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Тренеры ФК «Аустрия» Вена
Игроки сборной Австрии по футболу
Футбольные тренеры Австрии
Футболисты Австрии